Џуел има више значења:
 Округ Џуел (Канзас)
 Џуел (Канзас)